Абдул-Латиф аль-Багдади:
 Абдул-Латиф ибн Юсуф аль-Багдади (1162—1231) — арабский учёный в области грамматики, риторики, богословия, юриспруденции и медицины.
  (ум. 1199 или 1200) — исламский богослов.
 Абдель Латиф аль-Багдади (1917—1999) — египетский политический и военный деятель, один из лидеров революции 1952 года, вице-президент Объединённой Арабской Республики и Египта в 1958—1964 годах.
 См. также 
 Абдул-Латиф
 Аль-Багдади